Récsey ist der Familienname folgender Personen:

 Ádám Récsey (1775–1852), ungarischer Soldat und k.k. Feldzeugmeister
 Róbert Récsey (* 1939), ungarischer Generalmajor